Gănești se poate referi la:

 Localități din România:
 Gănești, Alba		
 Gănești, Argeș			
 Gănești, Galați				
 Gănești, Iași	
 Gănești, Mureș, reședința comunei cu același nume
 Gănești, Vaslui			
 Gănești, Vâlcea

Vezi și 
 Găneasa (dezambiguizare)